Узкоколейная железная дорога Кучукского сульфатного комбината — Заводская узкоколейная железная дорога, колея 750 мм. Эксплуатируется в настоящее время 10 км. Грузовое движение, перевозка минеральных солей от места добычи до комбината .

История 
Химический завод (комбината) «Кучуксульфат» расположен в рабочем посёлке Степное Озеро в Благовещенском районе Алтайского края и является градообразующим предприятием. Кучукский сульфатный комбинат был открыт в 1960 году, первые участки узкоколейной железной дороги появились тогда же .

Современное состояние 
Узкоколейная железная дорога химического комбината «Кучуксульфат» является одной из самых интенсивно работающих узкоколейных железных дорог России. Грузовое движение поездов ежедневное и достаточно интенсивное, развёрнутая протяжённость узкоколейной железной дороги составляет около 10 километров. Узкоколейка пролегает частично по дну сухого озера Селитренное, на дне высохшего озера ведётся активная добыча солей. Соль грузится в вагоны-самосвалы (думпкар) модели 47-641 и по узкоколейной железной дороге доставляется на химический завод . По состоянию на 2012 год узкоколейная железная дорога работает, грузовое движение.

Подвижной состав 

Локомотивы:
 ТУ7А - № 3340, 3341, 3347
 ТУ6СПА / ТУ8СПА - № 053, 054
Вагоны:
 Платформы
 Хопперы-дозаторы
 Вагоны-самосвалы (думпкары)
Путевые машины:
 Снегоочиститель узкоколейный
 Путеукладчики (Поезд строительно-ремонтный)

См. также 

 Действующие узкоколейные железные дороги России
 Строительно-ремонтный поезд

 Узкоколейная железная дорога
 750 мм

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт завода ОАО «Кучуксульфат»
 Материал на «Сайте о железной дороге» С. Болашенко (ссылка недоступна).
  сайта Паровоз ИС

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1960 году
Колея 750 мм
Узкоколейные железные дороги России
Железнодорожный транспорт Алтайского края
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в России
1960 год на железнодорожном транспорте
1960 год в Алтайском крае